Гран-при Бельгии 1989 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 27 августа 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 2:11,571
 Стефано Модена стартовал с пит-лейн.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии